

Arte 
 Galliano Mazzon (1896-1978) – pittore e insegnante italiano.

Sport 
 Andrea Mazzon (1966) – allenatore di pallacanestro italiano